A la rodalia de Londres, Anglaterra, i ordenats per mida:
 Aeroport de Londres-Heathrow (conegut com a Aeroport de Londres fins al 1966), aeroport comercial
 Aeroport de Londres-Gatwick, a West Sussex, aeroport comercial
 Aeroport de Londres-Stansted, a Essex, aeroport comercial i general
 Aeroport de Londres-Luton, a Luton, Bedfordshire, aeroport comercial i de negocis
 Aeroport de la Ciutat de Londres, aeroport comercial i de negocis
 Aeroport de Londres-Southend, a Southend-on-Sea, Essex, aeroport comercial i general
 Aeroport de Londres-Oxford, a Oxfordshire, aeroport comercial i general
 Aeroport de Biggin Hill, aeroport de negocis
 Aeroport de Londres-Ashford, a Lydd, Kent, per a aviació general
 L'antic Aeroport de Croydon 1920-1959
 A la rodalia de London (Ontàrio), al Canadà:
 Aeroport Internacional de London